

Cinema 
Lettera d'amore (The Love Letter) – film televisivo del 1998 diretto da Dan Curtis 
Lettera d'amore (The Love Letter) – film del 1998 diretto da Peter Chan

Letteratura 
La signora Craddock, pubblicato anche come Lettera d'amore (Mrs Craddock) – romanzo di William Somerset Maugham del 1902

Televisione 
 Lettera d'amore (Love Letter) – episodio della prima stagione di Relic Hunter

Altro 
Lettera d'amore – missiva indirizzata a una persona amata
Lettera d'amore – dipinto di Jan Vermeer